Киншасская митрополия (до 2015 года — Центральноафрика́нская митропо́лия, ) — епархия Александрийской Православной Церкви на западе Демократической Республики Конго.

История 
Центральноафриканская митрополия была учреждена 28 ноября 1958 года с кафедрой в городе Киншаса на территории Бельгийского Конго, Бурунди, Руанды. Её территория была выделена из обширной Йоханнесбургской митрополии.

В 1997 году территория Республики Конго передана в состав Центральноафриканской митрополии.

1 ноября 2006 года провинция Катанга на юго-востоке ДР Конго отошла к новообразованной Колвезской епархии.

6 октября 2009 года из состава Центральноафриканской епархии была выделена самостоятельная Бурундийская епархия в пределах Бурунди и Руанды.

7 октября 2010 года территория Республики Конго и Габона отошла к новоучреждённой Браззавильской и Габонской епархии.

24 ноября 2015 года переименована в Киншасскую митрополию.

26 ноября 2018 года из её состава была учреждена Канангская митрополия, а также Кисанганская и Гомская епархии.

Епископы 
 Киприан (Пападопулос) (7 декабря 1958 — 28 февраля 1973)
 Никодим (Галиацатос) (15 июня 1974 — 26 ноября 1976)
 Тимофей (Кондомеркос) (26 ноября 1976 — 1 марта 2003)
 Игнатий (Манделидис) (16 марта 2003 — 4 марта 2010)
 Никифор (Константину) (24 октября 2010 — 27 июля 2021)
 Феодосий (Цицивос) (c 12 января 2022 года)

Примечания

Ссылки 
 Центральноафриканская епархия на сайте «Древо»

Епархии Александрийской православной церкви
Организации, основанные в 1958 году
Православие в Демократической Республике Конго
Киншаса